Ramon Godó i Llucià, (1801 - 1865), polític, alcalde d'Igualada i empresari tèxtil català.
 Ramon Godó i Pié, (1825 - 1883) empresari català i propietari de la fàbrica Igualadina Cotonera.
 Ramon Godó Lallana, (1864 - 1931), I comte de Godó.